Крі́стіансен (, данська вимова: [kʁɛsˈdjænˀsn̩]) — данське, норвезьке та німецьке прізвище. Відомі носії:

 Андерс Крістіансен (; 1990) — данський футболіст, півзахисник.
 Ветле Шостад Крістіансен (; 1992) — норвезький біатлоніст.
 Вілбер Норман Крістіансен (; 1913—2007) — австралійський астроном, член Австралійської АН (1959).
 Георг Крістіансен (; 1914—1997) — німецький морський офіцер, корветтен-капітан крігсмаріне. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Елін Крістіансен (; 1968) — норвезька біатлоністка, чемпіонка (1995) та багаторазова призерка чемпіонатів світу з біатлону.
 Єспер Крістіансен (; 1978) — данський футболіст, воротар.
 Карл Крістіансен (; 1884—1969) — німецький офіцер, фрегаттен-капітан крігсмаріне, бригадефюрер НСФК. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Крістіан Крістіансен (; 1843—1917) — данський фізик.
 Ларрі М. Крістіансен (; 1956) — американський шахіст, гросмейстер.
 Макс Крістіансен (; 1996) — німецький футболіст.
 Оле Кірк Крістіансен (; 1891—1958) — данський підприємець й винахідник, засновник компанії LEGO.
 Рогві Дал Крістіансен (; 1993) — фарерський гандболіст.
 Томас Крістіансен (; 1973) — іспанський футболіст данського походження, що грав на позиції нападника.
 Фрідріх Крістіансен (; 1879—1972) — німецький військовий діяч, генерал авіації, учасник Першої та Другої світових війн. Кавалер ордена Pour le Mérite.

Інше 
 8313 Крістіансен (8313 Christiansen) — астероїд головного поясу, відкритий 19 грудня 1996 року.

Див. також 
 Крістенсен
 Крістен

Данські прізвища
Норвезькі прізвища